Jan Jarkowski (Iwan Jarkowski) (1844–1902) – polsko-rosyjski inżynier
 Jan Jarkowski (1880–1929) – polsko-francuski lekarz neurolog